Berta von Bruneck ist eine Figur in Schillers Drama Wilhelm Tell. Sie ist eine reiche Erbin mit Gütern in der Innerschweiz und gehört zum Gefolge Hermann Gesslers. Sie setzt sich für die Freiheit der Eidgenossen ein und bittet Gessler während der Apfelschussszene, vom Schuss abzulassen, doch das Bitten überzeugt Gessler letztendlich nicht.

Berta von Bruneck unterhält eine enge Beziehung zu Ulrich von Rudenz, dem Neffen des Freiherrn Werner von Attinghausen. Rudenz steht anfangs auf der Seite der Österreicher, wird aber von Berta für die Sache der Eidgenossen gewonnen. In der Schlussszene des Dramas verloben sich Berta und Rudenz. Sie hindert Gessler beim Apfelschuss, weil ihr das Volk sehr wichtig ist.

Weblinks 

Wilhelm Tell
Literarische Figur
Fiktive Person (weiblich)